Чемерзин — фамилия. 

Известные носители:
 Чемерзин, Александр Яковлевич (1830—1916) — инженер-генерал, комендант Бендерской и Ковенской крепостей.
 Чемерзин, Алексей Яковлевич (1825—1902) — генерал от инфантерии.
 Чемерзин, Борис Александрович (1874—1942) — русский дипломат.